Тістик — українське прізвище.

Відомі носії 
 Тістик Ігор Володимирович ( 1989) — український футболіст, захисник і півзахисник.
 Тістик Ростислав Ярославович ( 1993) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.

Українські прізвища
Прізвища на -ик